Döden i grytan kan syfta på:

 Döden i grytan – något är det mest olycksbringande som kan hända, se Lista över svenska idiomatiska uttryck
 Döden i grytan (1978) – en film av Ted Kotcheff, originaltitel Who Is Killing the Great Chefs of Europe?
 Döden i grytan (1875) – ett nykterhetsföredrag 1875 av C O Berg
 Döden i grytan (1957) – en bok av Hans Krister Rönblom
 Döden i grytan (2010) – en bok av Mats-Eric Nilsson och Henrik Ennart
 Döden i grytan (restaurang) – en restaurang i Stockholm, som belönades med Gulddrakens mellanklass 2006 och 2004.
 Döden i grytan: Bibeln i dagligt tal – en bok från 2004 av Carl Henrik Martling